Biesantz ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Schultze-Biesantz (1876–1935), deutscher Verleger und Komponist
 Hagen Biesantz (1924–1996), deutscher Klassischer Archäologe und Anthroposoph

Siehe auch:
 Bisanz